HMS Regulus har två fartyg döpts till i svenska flottan:

HMS Regulus (1910), 1:a klass torpedbåt sjösatt år 1910.
HMS Regulus (T105), torpedbåt sjösatt år 1954.

Se även
Regulus